Медза́на-Мортилье́нго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 647 человек (2008 г.), плотность населения составляет 162 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 13831. Телефонный код — 015.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики